Tas Rohamlöveg - проект угорської САУ часів Другої світової війни на базі танка 44M Tas . Зроблено в єдиному екземплярі, після його знищення проект було закрито.

Історія 
1943 року Головний Штаб угорської армії, усвідомивши неможливість закупівлі подібного танка у Німеччини, прийняв рішення спроектувати його власними силами. Планували побудувати танк, який нагадував формою німецьку « Пантеру ». Угорські інженери завершили роботу над проектом наприкінці 1943 року і перший дослідний зразок був майже готовий до випробувань. На базі танка планували створити САУ , але незабаром сам танк було знищено. Угорщина і раніше експериментувала і виробляла самохідні гармати та винищувачі танків, тому велика ймовірність того, що Tas Rohamlöveg в кінцевому підсумку був би зроблений, якби проект 44M Tas досяг більш просунутої стадії.

Швидше за все, 44M tas Rohamlöveg був помилково складений угорським істориком Паулем Корбулі. Під час своїх досліджень 44M Tas він знайшов джерела, що згадують, що були зроблені компоненти для двох шасі 44M Tas . Він дійшов висновку, що другий корпус був створений для експериментального винищувача танків, заснованого на корпусі конструкції 44M Tas . Через незначну кількість інформації про проект 44M Tas , тоді цю інформацію вважали достовірною. Пізніше, в 2000-х роках, було знайдено додаткові джерела, в яких було зазначено, що компоненти зроблені для другого прототипу 44M Tas , а не для винищувача танків. Можливо, на другому шасі для 44M Tas планували встановити іншу вежу, схожу на вежу танка « Тигр ». Пал Корбулі у своєму дослідженні натякнув, що була принаймні якась ідея, заснована на створенні винищувача танків на шасі 44M Tas. Але, незважаючи на це, жодних документів, що збереглися, про це не існує, і якщо ідея дійсно існувала, то вона, швидше за все, залишилася просто ідеєю.

Конструкція 
Якби Tas Rohamlöveg був колись закінчений, він, швидше за все, використав той же двигун, що й 44M Tas. Трансмісія механічного типу: головний фрикціон сухого тертя, планетарна 5-швидкісна КПП, диференціал, що блокується, бортові фрикціони. Тим не менш, у ті роки були плани створення угорського V-подібного 12-циліндрового двигуна з потужністю не менше 700 к.с. для Tas, тому новий танк цілком міг би отримати його. За схемою майбутній танк нагадував німецьку StuG III (модифікації G), проте мав більш потужне бронювання, більші кути нахилу лобових листів, і була оснащена потужнішим 88-мм гарматами KwK 36 L/56 (або навіть KwK 43 L/71).

Мобільність 
Враховуючи, що проект був заснований на концепції Jagdpanther і мав нижчезазначену броню, то, швидше за все, важив би приблизно стільки ж, скільки 44M Tas , оскільки Jagdpanther важив приблизно стільки ж, скільки Пантера . Силова установка швидше за все, була б такою ж, як у 44M Tas, який мав два бензинові двигуни Weiss Manfréd V-8H з водяним охолодженням V8 потужністю 260 л. с., які б разом видавали 520 л. с., що давало новій САУ співвідношення потужності та ваги близько 14 л. с. за тонну. Це дало б йому приблизно ту ж швидкість, що й у танка 44M Tas , який розганявся приблизно до 45 км/год.

Озброєння 
44M Tas повинен був мати протитанкову гармату на базі 80-мм зенітної гармати 29/44M. Bofors/DIMAVAG L/58, яка була найпотужнішою протитанковою гарматою угорщини. Таким чином, якби Tas Rohamlöveg добудували, він, швидше за все, був би оснащений цією 80-мм протитанковою гарматою.

Що стосується вторинного озброєння, такого як кулемети, то угорщина не мала танків, на яких можна було б ґрунтуватися. Попередні самохідні гармати, такі як Zrinyi I , не мали кулеметів, але, в основному, всі винищувачі танків того часу мали вторинне озброєння, таке як кулемети. Виходячи з цього, неймовірно, що Tas Rohamlöveg мала б кулемети.

Броня 
Броня нової САУ була найбільше схожа на броню танка 44M Tas . Це зробило б розгортання виробництва нової машини дуже швидким. Лоб створювався схожим на чоло Jagdpanther . На кресленні, машина повинна була мати 3 лобові плити з танка 44M Tas , але верхня бронеплита була подовжена для захисту каземату . Щодо бортів, вони мали бути теж подовжені там, де мав бути каземат. Задня частина каземату була слабко броньована, оскільки там були дверцята для приміщення механізмів.

 Лоб: 75мм верхня лобова плита, 120мм середня лобова плита, 75мм нижня лобова плита
 Борта: 50мм
 Корма: 40мм кормова плита каземату, 100мм верхня кормова плата, 75мм нижня кормова плита
 Днище: 20мм
 Дах: 20мм

Джерела 
https://tanks-encyclopedia.com/ww2/hungary/tas-rohamloveg-fake-tanks

http://ftr.wot-news.com/2013/06/17/hungarian-armor-part-1-44m-tas-and-tas-rohamloveg/
Винищувачі танків
Танки Угорщини
Бронетехніка Угорщини